Peter Sykora ist der Name folgender Personen:

* Peter Sykora (Bühnenbildner) (* 1944), deutscher Bühnenbildner
 Peter Sykora (Fußballspieler) (* 1946), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Petr Sýkora